Сошенко — фамилия. Известные носители:

 Сошенко, Геннадий Владимирович (род. 1958) — советский и российский футболист, тренер.
 Сошенко, Иван Максимович (1807—1876) — украинский художник и педагог.
 Соше́нко, Тимофей Трофимович (1906—?) — советский футбольный судья.